Супер рагби 2006. (службени назив: 2006 Super 14) је било 11. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 14 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. Сезона је трајала од фебруара до краја маја. Финале је одиграно у Крајстчерчу. После велике борбе између два новозеландска представника, Крусејдерси су савладали Херикејнсе.
Била је ово прва сезона од проширења Супер рагбија са 12 тимова на 14.

Табела 

Супер 14

Плеј оф 

Полуфинале

Херикејнси - Воратаси 16-14

Крусејдерси - Булс 35-15

Финале

Крусејдерси - Херикејнси 19-12

Статистика и награде 

Највише есеја

 Ломе Фа'атау 10, Херикејнси
 Стирлинг Мортлок 9, Брамбиси
 Скот Стенифорт 9, Вестерн Форс

Највише поена

 Ден Картер 221, Крусејдерси
 Питер Хјуит 191, Воратаси
 Стивен Доналд 133, Чифс

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 2006.